Hipanis, o Hypanis, se puede referir a:
 El nombre dado por los antiguos griegos a varios ríos ubicados en tierras para ellos lejanas, al oriente de Grecia:
 El río Bug Meridional, en la actual Ucrania, que junto con el río Borístenes (Dniéper) eran los principales cursos de agua del país de los escitas, según Heródoto.
 El río Kubán que corre entre el Cáucaso y el mar de Azov, en la actual Rusia. Llamado Hypanis por Estrabón y Vardanes por Claudio Ptolomeo.
 El río Beas, el curso más oriental de la cuenca hidrográfica del Indo, al noroeste de la India. Este cauce, de acuerdo a la tradición histórica, marca el límite más lejano de las conquistas de Alejandro Magno. Además de ser llamado Hipanis o Hypanis, aparece como Hifasis o Hiphasis en algunas fuentes.
 Hypanis Vallis; un accidente de la topografía del planeta Marte, ubicado en la zona bautizada Xanthe Terra, que ha sido descrito como un valle, aparentemente labrado por la acción de un antiguo curso fluvial, y que presenta un extenso delta en su desembocadura.
 Hypanis (género); un género de la familia Cardiidae (berberechos) de los moluscos, representado -por ejemplo- por la especie Hypanis angusticostata que vive en el mar Caspio.
 Hypanis; un nombre (hoy en desuso) del género de mariposas Byblia, de la familia de las Nymphalidae.

Referencias 

ru:Гипанис